Wapen van Utrecht (stad), het wapen van de stad Utrecht
Wapen van Utrecht (provincie), het wapen van de provincie Utrecht